Матрос сошёл на берег — советский художественный фильм 1957 года. Первый фильм, снятый режиссёром Григорием Ароновым.

Сюжет 
Матрос Алексей устраивается работать грузчиком в порт. Он — отец-одиночка, у которого двое маленьких сыновей. В порту он знакомится с девушкой Таней. Возникшему чувству предстоит нелёгкое испытание, которое молодые люди смогут преодолеть.

В ролях 
 Иван Дмитриев — Алексей Ермоленко, грузчик
 Алефтина Константинова — Таня

 Александр Антонов — Викентий Семенович Антонов, начальник порта
 Алексей Бахарь — Иван Субботин
 Лилия Гурова — Клава, подруга Тани
 Владимир Гуляев — Александр Корочкин, грузчик
 Степан Крылов — грузчик
 Артур Нищёнкин — Сёмин
 Л. Васина
 Г. Домбровский

Источники 
 Матрос сошел на берег // Советские художественные фильмы: 1930-1957 / ВГФК. - М.: Искусство, 1961. - стр. 714

Фильмы 1957 года
Фильмы СССР 1957 года
Фильмы Одесской киностудии
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы Григория Аронова